Дарума:

 Дарума — японское название Бодхидхармы.
 Дарума — японская традиционная кукла-неваляшка, олицетворяющая Бодхидхарму, в японской синкретической мифологии — божество, приносящее счастье.